Taguatinga puede referirse a:
 Taguatinga (Distrito Federal), región administrativa del Distrito Federal (Brasil).
 Taguatinga (Tocantins), municipio del estado de Tocantins (Brasil).
 Taguatinga Deportes Club, club de fútbol del Distrito Federal (Brasil).